Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1963/1964 vanns av Sporting Lissabon, Portugal som i finalen slog MTK Budapest, Ungern med 1-0.

Preliminär omgång

Första omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Omspel

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1963/1964 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1963 i Europa
1964 i Europa
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963/1964